Mignola est un patronyme porté notamment par :

 Mike Mignola (1962-), dessinateur américain contemporain de comics ;
 Patrick Mignola (1971-), homme politique français.